Die englische Bezeichnung Direct Digital Control (abgekürzt DDC), kann folgendes bedeuten:

* Direct Digital Control (Regelungstechnisches Verfahren), ein zeitdiskretes regelungstechnisches Verfahren
 Direct-Digital-Control-Gebäudeautomation (DDC-GA) für Steuerungs- und Regelungsaufgaben im Bereich der Gebäudeautomatisierung